Kalvárie je 
 Golgota, kopec, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus a který tvarem připomíná lebku (což vyjadřují názvy Calvaria i Golgota) 
 typ výtvarného, zejména sochařského zobrazení Ukřížování, typicky krucifix doplněný postavami Panny Marie a sv. Jana stojícími pod křížem
Sousoší Kalvárie (Šléglov)
 Křížový vrch – vrch s křížovou cestou, jejíž obrazy scénou na Golgotě obrazně i v terénu vrcholí
 místní označení v Česku:  
 Kalvárie (Čestice) v Česticích v okrese Strakonice
 Kalvárie na Karlově mostě
 Kalvárie v Motole – přírodní památka v Praze
 Kalvárie (Napajedla)
 Kalvárie (Ostré)
 Kalvárie (Porta Bohemica) – skalní ostroh u Litoměřic
 Kalvárie u Valdštejna

 místní označení na Slovensku:
 Kalvárie (Banská Bystrica)
 Kalvárie (Banská Štiavnica)
 Kalvárie (Bratislava)
 Kalvárie (Nitra)
 Kalvárie (Prešov)
 Kalvárie (Vysoké Tatry)

 utrpení – přenesený význam
 Kalvárie – irský film (2014)